Die Hong Kong Super Series 2010 fanden vom 7. bis 12. Dezember 2010 statt. Das Preisgeld betrug 200.000 USD. Es war das 12. Turnier der BWF Super Series 2010 im Badminton.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2010
2010